Forselius ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Gottfried Forselius (1660–1688), estnischer Pädagoge
 Emil Forselius (1974–2010), schwedischer Schauspieler